Lowinski ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Lowinski (1893–1978), deutsch-US-amerikanischer Kabarettist, siehe Erich Lowinsky
 Leonhard Lowinski (1923–1997), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Danni Lowinski, deutsche Fernsehserie über eine fiktive gleichnamige Rechtsanwältin in Köln
 Lowinsky